Чемпионат Канады по международным шашкам среди мужчин — турнир по шашкам. Первый чемпионат состоялся в 1954 году. Победителем стал Марсель Делорье.

Призёры

Ссылки 
 Чемпионаты Канады на сайте KNDB 

Канада
Международные шашки
Шашки в Канаде